Куприянович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куприянович, Зинаида Александровна (род. 2002) — белорусская певица.
 Куприянович, Леонид Иванович (1929—1994) — советский радиоинженер и популяризатор радиотехники.